Piersma ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Piersma (* 2000), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Theunis Piersma (* 1958), niederländischer Ornithologe